Yerba del podador puede referirse a:
El nombre común de la planta Agrimonia eupatoria;
El nombre común de la planta Calendula arvensis; o
El nombre común de la planta '''''Prunella vulgaris.